Rubén Olivera puede referirse a las siguientes personas:

 Rubén Olivera, músico uruguayo.
 Rubén Olivera da Rosa, futbolista uruguayo.